Па́си Пу́йстола (; 16 сентября 1978, Тампере) — финский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Ильвес».

Карьера 
Паси Пуйстола начал свою профессиональную карьеру в 1997 году в составе родного клуба SM-liiga «Ильвес», выступая до этого за его фарм-клуб. По окончании сезона Паси был признан лучшим новичком финского первенства, набрав 18 (4+14) очков в 57 проведённых матчах. Спустя 2 года Пуйстола впервые в своей карьере поднялся на пьедестал почёта чемпионата Финляндии, завоевав вместе с «Ильвесом» серебро. В 2000 году Паси подписал контракт с «Эссятом», с которым в сезоне 2000/01 финишировал третьим, а в межсезонье он стал игроком клуба «Таппара».

В «Таппаре» Пуйстола провёл 5 сезонов, за время которых он сумел, наконец, выиграть золотые награды SM-liiga, а также вновь стать серебряным призёром турнира. В 2006 году, сразу после того как Паси покинул «Таппару», он принял решение отправиться в Швецию, где заключил соглашение с клубом ХВ71. В клубе из Йёнчёпинга Пуйстола стал основным защитником, неизменно становясь одним из лучших игроков обороны в Элитной серии по заброшенным шайбам и набранным очкам. Он дважды становился победителем шведского чемпионата, добавив к ним серебряную медаль.

19 мая 2011 года Паси подписал однолетний контракт с череповецкой «Северсталью», в составе которой в сезоне 2011/12 принял участие в 50 матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) набранных очков. Тем не менее, 25 мая 2012 года Пуйстола покинул Череповец и заключил соглашение с новичком Континентальной хоккейной лиги «Донбассом».

Международная 
В составе сборной Финляндии Паси Пуйстола принимал участие в молодёжном чемпионате мира 1998 года, на котором он вместе с командой завоевал золотые награды. На взрослом уровне Паси выступал на чемпионатах мира 2010 и 2011 годов, на последнем из которых он стал победителем. Также с 2004 года Пуйстола регулярно призывается под знамёна сборной для участия в этапах Еврохоккейтура. Всего на его счету 13 (3+10) очков в 65 матчах за сборную.

Достижения 
 Чемпион мира 2011.
 Чемпион мира среди молодёжи 1998.
 Лучший новичок чемпионата Финляндии 1998.
 Чемпион Финляндии 2003.
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии (2): 1998, 2002.
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 2001.
 Чемпион Швеции (2): 2008, 2010.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 2009.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на сайте sports.ru

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК ЛеКи
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой